P.J. Funnybunny é um filme de animação de longa-metragem, considerado um clássico, produzido pela ABC Weekend Specials, Starz, Animation Cottage e Anchor Bay em 1989, baseado em obra de Marilyn Sadler e Roger Bollen.

Filmes dos Estados Unidos de 1989
Filmes em língua inglesa